Открытый чемпионат Малайзии 2014 — 9-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году соревнования прошли с 22 по 28 сентября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Жуан Соуза
 Парный турнир —  Эрик Буторак /  Равен Класен

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Кэй Нисикори (№ 8 в мире на тот момент). Японец в итоге смог выиграть соревнования, обыграв в финале Жюльена Беннето. Прошлогодний победитель соревнований Жуан Соуза приехал на защиту своего титула и выступал в качестве пятого номера посева, однако уже в первом раунде он проиграл немцу Беньямину Беккеру.

В парном турнире победителем стала пара Марцин Матковский и Леандер Паес. Матковский победил на этом турнире во второй раз, выиграв до этого титул в 2009 году в паре с Мариушом Фирстенбергом. Прошлогодние чемпионы Эрик Буторак и Равен Класен защищали свой титул в качестве первых сеяных, однако уже в первом раунде они уступили паре Андре Бегеманн и Юлиан Ноул, которые в итоге дошли до полуфинала, где уступили победителям.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кэй Нисикори обыграл  Жюльен Беннето со счётом 7-6(4), 6-4.
 Нисикори выигрывает свой 3-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беннето уступает в 10-м одиночном финале из десяти сыгранных за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Марцин Матковский /  Леандер Паес обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 3-6, 7-6(5), [10-5].
 Матковский выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Паес выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 54-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии

 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014